Маурицио Маргальо (; род. 16 ноября 1974 года в Милане, Италия) — итальянский фигурист, выступавший в танцах на льду c Барбарой Фузар-Поли. С ней он — бронзовый призёр Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира (2001) и чемпион Европы (2001). Трижды участвовал в Олимпийских играх. Завершил любительскую карьеру в 2006 году после Олимпиады в Турине.

Карьера 
На международной арене фигурист появился в конце ноября 1991 года на юниорском чемпионате мира в Канаде. Однако выступление его там в танцевальных парах вместе с Клаудией Фриголи было неудачным. То же самое повторилось и на следующий год на юниорском чемпионате.

Огромных успехов он достиг с Барбарой Фузар-Поли, с которой он стал выступать вместе с конца осени 1993 год. С ней он стал девять раз чемпионами Италии, по разу они были чемпионами мира и Европы.

По окончании спортивной карьеры Маурицио стал одним из технических специалистов ИСУ. Он плодотворно занимается тренерской работой, постановкой программ. Дуэт также принимает участие в ледовых шоу.

С 2010 года сотрудничал, в качестве хореографа, с финской командой синхронного фигурного катания «Rockettes», а в апреле 2011 года получил от Сюсанны Рахкамо (президента Финской Ассоциации Фигурного катания) предложение возглавить работу по развитию в стране танцев на льду.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Фузар-Поли и Маргальо
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Италии
Чемпионы мира по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Технические специалисты ИСУ
Выпускники Миланского технического университета